Die Thai League 2 2020/21 war die insgesamt 23. Saison der zweiten Liga Thailands und die vierte Saison der neugeschaffenen Thai League 2. Die Liga wurde aus Sponsorengründen auch M-150 Championship genannt.

Die Saison startete mit 18 Mannschaften am 7. Februar 2020 und endete am 25. April 2021.

Der Meister und der Vizemeister stiegen direkt in die Thai League auf. Der dritte Aufsteiger wurde zwischen den Vereinen (3. bis 6. Tabellenplatz) in Play-Off-Spielen ermittelt.

Mannschaften 
Aufsteiger
 Thai League 2 – 2019 → Thai League 2020
 BG Pathum United FC
 Police Tero FC
 Rayong FC

Absteiger
 Thai League 2 – 2019 → Thai League 4
 Ubon United

Absteiger
 Thai League 2019 → Thai League 2 - 2020
 Chainat Hornbill FC
 Chiangmai FC

Aufsteiger
 Thai League 3 – 2019 → Thai League 2 - 2020
 Khon Kaen United FC
 Nakhon Pathom United FC
 Phrae United

Folgende Mannschaften zogen sich zurück:
 Thai Honda FC
 Army United
 Air Force United

Umbenennungen
 JL Chiangmai United FC wurde zur Saison 2020 in Chiangmai United FC umbenannt.

Umbenennungen, Umzüge
 Uthai Thani FC spielt 2020 mit der Lizenz von Air Force United. Air Force wurde zurückgezogen.

Personal 
Stand: 2. April 2020

Ausländische Spieler 
Stand: 6. Februar 2020

Abschlusstabelle 
Stand: 1. April 2021

|}

Aufstiegs-Play-off 
Für die Aufstiegs Play-off-Spiele haben sich qualifiziert:

Play-off-Spiele

Halbfinale

Hinspiele 

|}

|}

Finalspiele 

|}

Mit zwei Siegen ist der Khon Kaen United FC in die erste Liga aufgestiegen.

TOP Torschützen 
Stand: 31. März 2021

Hattricks 
Stand: 31. März 2021

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: 31. März 2021

Zuschauerzahlen

Ergebnisse 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Ausrüster und Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Website (thailändisch, englisch)
 Thai League 2 bei soccerway.com

Einzelnachweise 

202021
Fußballsaison 2020/21